Харви има више значења:
 Харви (филм)
 Округ Харви (Канзас)
Градови у САД:
 Харви (Луизијана)
 Харви (Мичиген)
 Харви (Ајова)
 Харви (Илиноис)
 Харви (Северна Дакота)